Meteo ist ein Wortstamm aus dem Altgriechischen und  metéōros („in der Luft schwebend“, also die Himmelserscheinungen,  Meteor) bzw. der zugehörigen Wissenschaft  meteōrología (  Meteorologie) entnommen.

Meteo ist die vor allem in der Schweiz gebräuchliche Kurzform für Meteorologie und als solche Namensbestandteil von
 MeteoSchweiz, Kurzname des schweizerischen staatlichen Wetterdienstes Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie
 MeteoNews, privater Schweizer Wetterdienst
* SRF Meteo, Hauptwettersendung des Schweizer Radio und Fernsehens

Meteo oder Météo ist in gleicher Bedeutung auch in anderen Ländern bzw. Sprachen gebräuchlich und Bestandteil von
 Météo-France, staatlicher französische Wetterdienst
 Meteosat, Kurzname des geostationären Wettersatelliten Meteorological satellite der europäischen Organisation EUMETSAT
 Antonow An-6 „Meteo“, sowjetisches Spezialflugzeug zur Wetterforschung mit Erstflug 1948 und mehreren Höhenweltrekorden

Meteo oder Météo bezeichnet zudem
 Meteo, einen ungarischen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1990 von András Monory Mész und Géza Bereményi
 Météo, ein Jazzfestival in Mulhouse

Meteo ist der Name von
 Daniel Meteo (* 1973), deutscher Musiker und Betreiber des Musiklabels Meteosound

fr:météo